NRT je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:

 neto registrsko tono
 Narita, Rusija
 najboljše razpoložljive tehnike